Улица Владимира Ермака — улица в Центральном районе Минска.

История 
Названа в честь Владимира Ивановича Ермака (1924—1943), советского воина, Героя Советского Союза.

Прежнее название — улица Молодёжная, прежнее название переулка Ермака — улица Кольцевая.

Описание 
Находится недалеко от МКАД.

От улицы идут:
 Переулок
 Ермака
 Заречанский
 Улицы
 Янтарная
 Шумилинская

Пересекает улицы:
 Рябинницкая

См. также 
 Улицы Минска

Примечания

Ссылки 
 На карте

Улицы Минска
Переименованные улицы Минска
Улицы Минска, названные в честь Героев Советского Союза
Улицы Минска, названные в честь людей